El término Xihuingo, puede referirse a:

 Cerro de Xihuingo elevación del Estado de Hidalgo, México; 
 Zona arqueológica de Xihuingo a 3 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tepeapulco, en el Estado de Hidalgo, México.